Albula – rodzaj ryb z rodziny albulowatych  (Albulidae).

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju:

 Albula argentea 
 Albula esuncula
 Albula gilberti 
 Albula glossodonta
 Albula goreensis 
 Albula koreana 
 Albula nemoptera – 
 Albula oligolepis 
 Albula pacifica 
 Albula virgata 
 Albula vulpes – albula

Przypisy 

Albulokształtne